Di seguito una lista di asteroidi dal numero 605001 al 606000 con data di scoperta e scopritore.

605001-605100 

|-
| 605001 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605002 - ||  || 6 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605003 - ||  || 18 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605004 - ||  || 18 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605005 - ||  || 27 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605006 - ||  || 17 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605007 - ||  || 8 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605008 - ||  || 5 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605009 - ||  || 23 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605010 - ||  || 13 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605011 - ||  || 4 agosto 2001 || NEAT
|-
| 605012 - ||  || 17 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605013 - ||  || 10 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 605014 - ||  || 16 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605015 - ||  || 30 novembre 2015 || CSS
|-
| 605016 - ||  || 2 gennaio 2016 || Kowalski, R. A.
|-
| 605017 - ||  || 11 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605018 - ||  || 15 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605019 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605020 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 605021 - ||  || 21 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 605022 - ||  || 21 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 605023 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605024 - ||  || 3 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605025 - ||  || 7 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 605026 - ||  || 8 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605027 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605028 - ||  || 29 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605029 - ||  || 18 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605030 - ||  || 21 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605031 - ||  || 6 agosto 2007 || LUSS
|-
| 605032 - ||  || 9 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605033 - ||  || 13 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605034 - ||  || 21 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605035 - ||  || 27 marzo 2009 || CSS
|-
| 605036 - ||  || 8 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605037 - ||  || 14 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605038 - ||  || 26 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 605039 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 605040 - ||  || 13 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 605041 - ||  || 9 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605042 - ||  || 24 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605043 - ||  || 11 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605044 - ||  || 8 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605045 - ||  || 12 maggio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605046 - ||  || 3 gennaio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605047 - ||  || 28 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 605048 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605049 - ||  || 14 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605050 - ||  || 15 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605051 - ||  || 20 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605052 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605053 - ||  || 15 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605054 - ||  || 11 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605055 - ||  || 15 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605056 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605057 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605058 - ||  || 13 gennaio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605059 - ||  || 7 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605060 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605061 - ||  || 2 gennaio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605062 - ||  || 2 gennaio 2016 || Kowalski, R. A.
|-
| 605063 - ||  || 2 gennaio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605064 - ||  || 5 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605065 - ||  || 28 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 605066 - ||  || 20 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 605067 - ||  || 3 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 605068 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605069 - ||  || 1 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605070 - ||  || 30 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605071 - ||  || 10 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 605072 - ||  || 14 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 605073 - ||  || 30 gennaio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605074 - ||  || 15 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605075 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605076 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605077 - ||  || 2 gennaio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605078 - ||  || 1 aprile 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 605079 - ||  || 25 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605080 - ||  || 17 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605081 - ||  || 18 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605082 - ||  || 28 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605083 - ||  || 30 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605084 - ||  || 16 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605085 - ||  || 9 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605086 - ||  || 29 gennaio 2016 || Spacewatch
|-
| 605087 - ||  || 29 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 605088 - ||  || 20 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 605089 - ||  || 19 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 605090 - ||  || 19 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605091 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605092 - ||  || 9 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 605093 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 605094 - ||  || 3 maggio 2009 || OAM Observatory
|-
| 605095 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 605096 - ||  || 19 ottobre 2007 || CSS
|-
| 605097 - ||  || 3 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605098 - ||  || 30 marzo 2012 || CSS
|-
| 605099 - ||  || 22 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605100 - ||  || 4 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|}

605101-605200 

|-
| 605101 - ||  || 16 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 605102 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605103 - ||  || 12 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 605104 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605105 - ||  || 12 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605106 - ||  || 9 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 605107 - ||  || 12 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605108 - ||  || 20 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 605109 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 605110 - ||  || 27 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 605111 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605112 - ||  || 19 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605113 - ||  || 4 aprile 2013 || Siding Spring Survey
|-
| 605114 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 605115 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 605116 - ||  || 4 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 605117 - ||  || 23 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605118 - ||  || 24 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605119 - ||  || 13 agosto 2004 || Cerro Tololo
|-
| 605120 - ||  || 6 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605121 - ||  || 9 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605122 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605123 - ||  || 15 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605124 - ||  || 4 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 605125 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605126 - ||  || 28 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 605127 - ||  || 20 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 605128 - ||  || 17 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605129 - ||  || 17 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 605130 - ||  || 11 marzo 2008 || CSS
|-
| 605131 - ||  || 12 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605132 - ||  || 15 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605133 - ||  || 10 agosto 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 605134 - ||  || 17 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605135 - ||  || 20 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605136 - ||  || 15 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605137 - ||  || 20 aprile 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 605138 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605139 - ||  || 8 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605140 - ||  || 22 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 605141 - ||  || 5 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605142 - ||  || 10 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605143 - ||  || 18 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605144 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605145 - ||  || 10 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 605146 - ||  || 25 agosto 2003 || Cerro Tololo
|-
| 605147 - ||  || 19 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605148 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605149 - ||  || 24 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605150 - ||  || 9 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605151 - ||  || 14 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605152 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605153 - ||  || 3 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605154 - ||  || 9 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605155 - ||  || 11 ottobre 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 605156 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605157 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605158 - ||  || 22 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605159 - ||  || 4 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605160 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605161 - ||  || 9 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605162 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605163 - ||  || 20 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605164 - ||  || 12 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605165 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605166 - ||  || 3 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 605167 - ||  || 1 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605168 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605169 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 605170 - ||  || 16 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 605171 - ||  || 27 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605172 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605173 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605174 - ||  || 27 febbraio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605175 - ||  || 28 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605176 - ||  || 24 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 605177 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605178 - ||  || 20 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 605179 - ||  || 14 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 605180 - ||  || 19 settembre 1998 || SDSS Collaboration
|-
| 605181 - ||  || 8 febbraio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605182 - ||  || 19 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605183 - ||  || 3 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605184 - ||  || 31 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605185 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 605186 - ||  || 11 giugno 2007 || Mauna Kea
|-
| 605187 - ||  || 3 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605188 - ||  || 24 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 605189 - ||  || 2 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 605190 - ||  || 21 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605191 - ||  || 19 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605192 - ||  || 10 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605193 - ||  || 16 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605194 - ||  || 13 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 605195 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605196 - ||  || 4 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 605197 - ||  || 23 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605198 - ||  || 15 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605199 - ||  || 18 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605200 - ||  || 27 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|}

605201-605300 

|-
| 605201 - ||  || 4 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605202 - ||  || 1 marzo 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605203 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 605204 - ||  || 22 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605205 - ||  || 30 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605206 - ||  || 13 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605207 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605208 - ||  || 27 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605209 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 605210 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605211 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 605212 - ||  || 28 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 605213 - ||  || 5 marzo 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 605214 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605215 - ||  || 26 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605216 - ||  || 1 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605217 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605218 - ||  || 19 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 605219 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 605220 - ||  || 19 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 605221 - ||  || 27 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 605222 - ||  || 4 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 605223 - ||  || 29 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 605224 - ||  || 10 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605225 - ||  || 24 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605226 - ||  || 16 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605227 - ||  || 2 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 605228 - ||  || 1 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605229 - ||  || 29 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 605230 - ||  || 20 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 605231 - ||  || 20 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605232 - ||  || 30 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 605233 - ||  || 26 febbraio 2009 || Hormuth, F.
|-
| 605234 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605235 - ||  || 22 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605236 - ||  || 13 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605237 - ||  || 27 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605238 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605239 - ||  || 22 maggio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 605240 - ||  || 14 marzo 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605241 - ||  || 12 novembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 605242 - ||  || 11 ottobre 2010 || Elenin, L.
|-
| 605243 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605244 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 605245 - ||  || 15 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605246 - ||  || 13 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605247 - ||  || 16 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605248 - ||  || 17 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605249 - ||  || 1 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605250 - ||  || 1 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605251 - ||  || 3 marzo 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605252 - ||  || 10 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605253 - ||  || 7 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605254 - ||  || 7 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605255 - ||  || 13 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605256 - ||  || 2 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605257 - ||  || 18 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605258 - ||  || 17 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 605259 - ||  || 20 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605260 - ||  || 20 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605261 - ||  || 23 dicembre 2006 || Mauna Kea
|-
| 605262 - ||  || 8 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 605263 - ||  || 15 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 605264 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 605265 - ||  || 2 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605266 - ||  || 12 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 605267 - ||  || 15 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605268 - ||  || 28 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 605269 - ||  || 10 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605270 - ||  || 12 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 605271 - ||  || 29 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605272 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605273 - ||  || 13 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 605274 - ||  || 3 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 605275 - ||  || 30 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 605276 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605277 - ||  || 16 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605278 - ||  || 11 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 605279 - ||  || 1 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 605280 - ||  || 1 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 605281 - ||  || 26 aprile 2006 || Cerro Tololo
|-
| 605282 - ||  || 23 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 605283 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605284 - ||  || 31 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605285 - ||  || 18 marzo 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605286 - ||  || 30 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605287 - ||  || 16 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605288 - ||  || 19 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 605289 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605290 - ||  || 1 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 605291 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605292 - ||  || 27 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605293 - ||  || 10 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605294 - ||  || 14 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 605295 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605296 - ||  || 21 giugno 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605297 - ||  || 9 febbraio 2003 || Spacewatch
|-
| 605298 - ||  || 20 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 605299 - ||  || 22 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605300 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|}

605301-605400 

|-
| 605301 - ||  || 20 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 605302 - ||  || 29 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605303 - ||  || 15 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 605304 - ||  || 4 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605305 - ||  || 21 febbraio 2009 || Durig, D. T.
|-
| 605306 - ||  || 20 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605307 - ||  || 26 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605308 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605309 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605310 - ||  || 9 marzo 2007 || CSS
|-
| 605311 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 605312 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605313 - ||  || 20 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605314 - ||  || 24 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605315 - ||  || 1 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 605316 - ||  || 16 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605317 - ||  || 4 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605318 - ||  || 20 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605319 - ||  || 28 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605320 - ||  || 17 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605321 - ||  || 21 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605322 - ||  || 11 gennaio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605323 - ||  || 30 gennaio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 605324 - ||  || 1 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605325 - ||  || 1 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605326 - ||  || 10 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605327 - ||  || 6 settembre 2013 || CSS
|-
| 605328 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 605329 - ||  || 27 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 605330 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605331 - ||  || 9 giugno 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605332 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 605333 - ||  || 18 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605334 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 605335 - ||  || 12 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605336 - ||  || 25 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605337 - ||  || 21 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605338 - ||  || 10 luglio 2007 || Siding Spring Survey
|-
| 605339 - ||  || 18 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605340 - ||  || 4 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605341 - ||  || 6 giugno 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 605342 - ||  || 25 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605343 - ||  || 20 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605344 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 605345 - ||  || 19 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 605346 - ||  || 18 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605347 - ||  || 12 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605348 - ||  || 2 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 605349 - ||  || 2 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605350 - ||  || 14 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 605351 - ||  || 18 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605352 - ||  || 1 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605353 - ||  || 14 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605354 - ||  || 6 dicembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 605355 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605356 - ||  || 2 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 605357 - ||  || 22 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605358 - ||  || 20 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 605359 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605360 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605361 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605362 - ||  || 13 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605363 - ||  || 6 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605364 - ||  || 20 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605365 - ||  || 19 luglio 2006 || Mauna Kea
|-
| 605366 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 605367 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605368 - ||  || 15 giugno 2012 || Spacewatch
|-
| 605369 - ||  || 4 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605370 - ||  || 15 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605371 - ||  || 16 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605372 - ||  || 21 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 605373 - ||  || 30 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 605374 - ||  || 7 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 605375 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605376 - ||  || 16 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605377 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605378 - ||  || 11 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605379 - ||  || 9 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605380 - ||  || 19 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605381 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 605382 - ||  || 31 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 605383 - ||  || 4 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 605384 - ||  || 23 ottobre 2003 || Wasserman, L. H., Trilling, D. E.
|-
| 605385 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 605386 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605387 - ||  || 26 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605388 - ||  || 30 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 605389 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 605390 - ||  || 3 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 605391 - ||  || 29 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 605392 - ||  || 9 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605393 - ||  || 14 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 605394 - ||  || 31 marzo 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605395 - ||  || 12 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 605396 - ||  || 1 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605397 - ||  || 21 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 605398 - ||  || 10 maggio 2005 || Buie, M. W., Wasserman, L. H.
|-
| 605399 - ||  || 25 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 605400 - ||  || 4 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|}

605401-605500 

|-
| 605401 - ||  || 17 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605402 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605403 - ||  || 21 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605404 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 605405 - ||  || 4 aprile 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605406 - ||  || 9 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605407 - ||  || 1 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605408 - ||  || 27 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605409 - ||  || 1 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605410 - ||  || 2 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605411 - ||  || 12 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605412 - ||  || 1 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605413 - ||  || 18 aprile 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605414 - ||  || 16 febbraio 2005 || Boattini, A.
|-
| 605415 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 605416 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605417 - ||  || 16 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605418 - ||  || 30 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605419 - ||  || 20 febbraio 2012 || Boyle, R. P.
|-
| 605420 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605421 - ||  || 2 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605422 - ||  || 12 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605423 - ||  || 27 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605424 - ||  || 20 aprile 2013 || Holmes, R.
|-
| 605425 - ||  || 9 giugno 2012 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 605426 - ||  || 4 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605427 - ||  || 4 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605428 - ||  || 7 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 605429 - ||  || 6 ottobre 2013 || CSS
|-
| 605430 - ||  || 10 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 605431 - ||  || 8 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605432 - ||  || 10 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605433 - ||  || 3 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605434 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605435 - ||  || 3 maggio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605436 - ||  || 20 aprile 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 605437 - ||  || 1 aprile 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605438 - ||  || 6 settembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605439 - ||  || 13 agosto 2006 || NEAT
|-
| 605440 - ||  || 11 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605441 - ||  || 13 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 605442 - ||  || 12 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605443 - ||  || 12 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605444 - ||  || 2 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 605445 - ||  || 13 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605446 - ||  || 2 ottobre 2002 || AMOS
|-
| 605447 - ||  || 30 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605448 - ||  || 9 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605449 - ||  || 2 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605450 - ||  || 7 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605451 - ||  || 2 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605452 - ||  || 5 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605453 - ||  || 31 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 605454 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 605455 - ||  || 7 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605456 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 605457 - ||  || 28 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605458 - ||  || 7 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605459 - ||  || 13 maggio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605460 - ||  || 5 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605461 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 605462 - ||  || 13 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605463 - ||  || 9 dicembre 2006 || NEAT
|-
| 605464 - ||  || 7 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605465 - ||  || 20 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605466 - ||  || 12 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605467 - ||  || 18 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605468 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605469 - ||  || 8 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605470 - ||  || 7 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605471 - ||  || 7 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605472 - ||  || 14 maggio 2002 || NEAT
|-
| 605473 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 605474 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605475 - ||  || 5 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605476 - ||  || 20 settembre 2003 || NEAT
|-
| 605477 - ||  || 29 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605478 - ||  || 14 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605479 - ||  || 17 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605480 - ||  || 8 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605481 - ||  || 8 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 605482 - ||  || 27 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 605483 - ||  || 1 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605484 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605485 - ||  || 14 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605486 - ||  || 11 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 605487 - ||  || 12 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605488 - ||  || 23 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605489 - ||  || 13 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 605490 - ||  || 9 aprile 2003 || NEAT
|-
| 605491 - ||  || 6 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 605492 - ||  || 29 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605493 - ||  || 20 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605494 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 605495 - ||  || 17 giugno 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605496 - ||  || 9 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605497 - ||  || 26 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 605498 - ||  || 20 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 605499 - ||  || 30 agosto 2011 || Kryachko, T., Satovski, B.
|-
| 605500 - ||  || 9 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|}

605501-605600 

|-
| 605501 - ||  || 5 luglio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605502 - ||  || 18 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605503 - ||  || 22 ottobre 2006 || CSS
|-
| 605504 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605505 - ||  || 12 luglio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605506 - ||  || 11 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605507 - ||  || 21 settembre 2000 || Millis, R. L., Wagner, R. M.
|-
| 605508 - ||  || 5 agosto 2007 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 605509 - ||  || 14 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 605510 - ||  || 1 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605511 - ||  || 2 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 605512 - ||  || 2 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 605513 - ||  || 14 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 605514 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605515 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 605516 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 605517 - ||  || 5 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605518 - ||  || 11 luglio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605519 - ||  || 21 novembre 2006 || Stevens, B. L.
|-
| 605520 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605521 - ||  || 1 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605522 - ||  || 24 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605523 - ||  || 1 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 605524 - ||  || 21 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605525 - ||  || 1 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605526 - ||  || 11 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605527 - ||  || 13 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605528 - ||  || 14 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605529 - ||  || 14 luglio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605530 - ||  || 5 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605531 - ||  || 14 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605532 - ||  || 11 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605533 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 605534 - ||  || 7 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605535 - ||  || 8 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605536 - ||  || 18 gennaio 2004 || CSS
|-
| 605537 - ||  || 24 settembre 2008 || CSS
|-
| 605538 - ||  || 6 giugno 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 605539 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605540 - ||  || 9 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605541 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 605542 - ||  || 12 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 605543 - ||  || 29 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 605544 - ||  || 26 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605545 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605546 - ||  || 19 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605547 - ||  || 12 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 605548 - ||  || 7 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605549 - ||  || 31 ottobre 2008 || CSS
|-
| 605550 - ||  || 24 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605551 - ||  || 21 settembre 2000 || Millis, R. L., Wagner, R. M.
|-
| 605552 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605553 - ||  || 28 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605554 - ||  || 7 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605555 - ||  || 26 luglio 2016 || Spacewatch
|-
| 605556 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605557 - ||  || 24 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605558 - ||  || 14 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 605559 - ||  || 24 maggio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605560 - ||  || 8 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605561 - ||  || 31 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 605562 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605563 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605564 - ||  || 9 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605565 - ||  || 9 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605566 - ||  || 27 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605567 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 605568 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 605569 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 605570 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605571 - ||  || 9 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605572 - ||  || 2 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605573 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605574 - ||  || 26 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605575 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 605576 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 605577 - ||  || 5 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 605578 - ||  || 1 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605579 - ||  || 1 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605580 - ||  || 15 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 605581 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605582 - ||  || 2 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605583 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 2
|-
| 605584 - ||  || 19 settembre 1998 || SDSS Collaboration
|-
| 605585 - ||  || 9 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605586 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605587 - ||  || 18 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605588 - ||  || 26 febbraio 2004 || Buie, M. W., Trilling, D. E.
|-
| 605589 - ||  || 2 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605590 - ||  || 10 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605591 - ||  || 15 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 605592 - ||  || 14 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605593 - ||  || 2 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605594 - ||  || 2 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605595 - ||  || 3 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605596 - ||  || 3 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605597 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605598 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605599 - ||  || 2 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 605600 - ||  || 30 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|}

605601-605700 

|-
| 605601 - ||  || 23 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605602 - ||  || 6 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605603 - ||  || 17 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605604 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 605605 - ||  || 23 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605606 - ||  || 3 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605607 - ||  || 7 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605608 - ||  || 14 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 605609 - ||  || 5 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605610 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 605611 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 605612 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605613 - ||  || 19 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 605614 - ||  || 6 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605615 - ||  || 9 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 605616 - ||  || 28 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605617 - ||  || 24 maggio 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 605618 - ||  || 4 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605619 - ||  || 4 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605620 - ||  || 25 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605621 - ||  || 26 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605622 - ||  || 3 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605623 - ||  || 5 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605624 - ||  || 1 giugno 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605625 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 605626 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605627 - ||  || 20 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605628 - ||  || 16 marzo 2004 || CINEOS
|-
| 605629 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605630 - ||  || 14 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605631 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 605632 - ||  || 30 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 605633 - ||  || 6 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 605634 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 605635 - ||  || 13 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605636 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605637 - ||  || 5 ottobre 2011 || Bernasconi, L.
|-
| 605638 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 605639 - ||  || 28 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605640 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605641 - ||  || 24 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 605642 - ||  || 8 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605643 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605644 - ||  || 26 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605645 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 605646 - ||  || 21 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 605647 - ||  || 16 settembre 2012 || CSS
|-
| 605648 - ||  || 4 giugno 2003 || Spacewatch
|-
| 605649 - ||  || 4 ottobre 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 605650 - ||  || 7 luglio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605651 - ||  || 18 aprile 2015 || Spacewatch
|-
| 605652 - ||  || 30 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605653 - ||  || 3 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605654 - ||  || 9 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 605655 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605656 - ||  || 30 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605657 - ||  || 22 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605658 - ||  || 30 agosto 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605659 - ||  || 29 agosto 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605660 - ||  || 27 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605661 - ||  || 26 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605662 - ||  || 17 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605663 - ||  || 28 agosto 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605664 - ||  || 7 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605665 - ||  || 14 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605666 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 605667 - ||  || 21 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 605668 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 605669 - ||  || 28 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605670 - ||  || 9 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605671 - ||  || 30 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 605672 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605673 - ||  || 4 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605674 - ||  || 9 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605675 - ||  || 12 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605676 - ||  || 1 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605677 - ||  || 9 settembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605678 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 605679 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 605680 - ||  || 4 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 605681 - ||  || 14 febbraio 2013 || CSS
|-
| 605682 - ||  || 24 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 605683 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605684 - ||  || 23 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 605685 - ||  || 2 settembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605686 - ||  || 12 settembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605687 - ||  || 8 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605688 - ||  || 19 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605689 - ||  || 2 settembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605690 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605691 - ||  || 10 settembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605692 - ||  || 30 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605693 - ||  || 13 settembre 2007 || CSS
|-
| 605694 - ||  || 14 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 605695 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 605696 - ||  || 21 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 605697 - ||  || 29 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605698 - ||  || 16 marzo 2015 || Spacewatch
|-
| 605699 - ||  || 25 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 605700 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|}

605701-605800 

|-
| 605701 - ||  || 18 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 605702 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605703 - ||  || 20 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 605704 - ||  || 3 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605705 - ||  || 3 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605706 - ||  || 27 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605707 - ||  || 12 maggio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605708 - ||  || 25 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 605709 - ||  || 17 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605710 - ||  || 2 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605711 - ||  || 30 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605712 - ||  || 9 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 605713 - ||  || 20 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605714 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605715 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 605716 - ||  || 31 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605717 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 605718 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 605719 - ||  || 30 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605720 - ||  || 12 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605721 - ||  || 27 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605722 - ||  || 27 settembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605723 - ||  || 27 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605724 - ||  || 27 settembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605725 - ||  || 26 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605726 - ||  || 25 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605727 - ||  || 27 settembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605728 - ||  || 27 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605729 - ||  || 26 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605730 - ||  || 25 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605731 - ||  || 26 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605732 - ||  || 25 febbraio 2014 || Spacewatch
|-
| 605733 - ||  || 4 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605734 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 605735 - ||  || 3 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605736 - ||  || 15 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605737 - ||  || 14 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 605738 - ||  || 20 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605739 - ||  || 20 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605740 - ||  || 14 settembre 2012 || OAM Observatory
|-
| 605741 - ||  || 20 ottobre 2004 || CSS
|-
| 605742 - ||  || 14 ottobre 2012 || Nevski, V., Zeloyniy, O.
|-
| 605743 - ||  || 1 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605744 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 605745 - ||  || 26 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605746 - ||  || 10 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605747 - ||  || 22 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605748 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 605749 - ||  || 26 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605750 - ||  || 14 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 605751 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 605752 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 605753 - ||  || 28 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605754 - ||  || 13 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 605755 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605756 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605757 - ||  || 13 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605758 - ||  || 2 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 605759 - ||  || 25 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605760 - ||  || 24 agosto 2012 || Elenin, L.
|-
| 605761 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605762 - ||  || 5 settembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605763 - ||  || 26 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605764 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605765 - ||  || 19 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605766 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 605767 - ||  || 8 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605768 - ||  || 17 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605769 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 605770 - ||  || 9 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605771 - ||  || 9 ottobre 2016 || Spacewatch
|-
| 605772 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 605773 - ||  || 1 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 605774 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605775 - ||  || 26 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605776 - ||  || 13 settembre 2007 || CSS
|-
| 605777 - ||  || 9 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 605778 - ||  || 8 ottobre 2007 || CSS
|-
| 605779 - ||  || 21 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 605780 - ||  || 5 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605781 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605782 - ||  || 6 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605783 - ||  || 13 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605784 - ||  || 10 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 605785 - ||  || 2 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605786 - ||  || 7 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605787 - ||  || 8 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605788 - ||  || 7 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605789 - ||  || 12 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605790 - ||  || 7 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605791 - ||  || 8 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605792 - ||  || 6 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605793 - ||  || 24 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 605794 - ||  || 13 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605795 - ||  || 1 ottobre 2002 || Pravec, P.
|-
| 605796 - ||  || 5 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 605797 - ||  || 7 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605798 - ||  || 29 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 605799 - ||  || 14 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605800 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|}

605801-605900 

|-
| 605801 - ||  || 4 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605802 - ||  || 8 ottobre 2016 || Spacewatch
|-
| 605803 - ||  || 6 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605804 - ||  || 14 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 605805 - ||  || 19 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 605806 - ||  || 9 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 605807 - ||  || 1 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 605808 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605809 - ||  || 11 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 605810 - ||  || 27 luglio 2015 || Altmann, M., Prusti, T.
|-
| 605811 - ||  || 30 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 605812 - ||  || 17 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605813 - ||  || 24 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 605814 - ||  || 21 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 605815 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605816 - ||  || 11 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605817 - ||  || 26 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605818 - ||  || 27 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605819 - ||  || 24 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 605820 - ||  || 10 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605821 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605822 - ||  || 5 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 605823 - ||  || 2 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605824 - ||  || 7 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605825 - ||  || 8 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 605826 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605827 - ||  || 9 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605828 - ||  || 7 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605829 - ||  || 2 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605830 - ||  || 21 aprile 2014 || Spacewatch
|-
| 605831 - ||  || 9 novembre 2004 || Mauna Kea
|-
| 605832 - ||  || 20 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605833 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605834 - ||  || 7 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605835 - ||  || 28 luglio 2003 || NEAT
|-
| 605836 - ||  || 12 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 605837 - ||  || 20 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 605838 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605839 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605840 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605841 - ||  || 5 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 605842 - ||  || 1 aprile 2014 || Spacewatch
|-
| 605843 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 605844 - ||  || 26 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605845 - ||  || 2 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605846 - ||  || 7 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 605847 - ||  || 22 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605848 - ||  || 16 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605849 - ||  || 11 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605850 - ||  || 10 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 605851 - ||  || 4 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605852 - ||  || 9 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605853 - ||  || 13 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605854 - ||  || 1 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605855 - ||  || 27 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605856 - ||  || 2 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605857 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 605858 - ||  || 20 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 605859 - ||  || 9 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605860 - ||  || 22 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 605861 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605862 - ||  || 22 luglio 2007 || Siding Spring Survey
|-
| 605863 - ||  || 2 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 605864 - ||  || 14 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 605865 - ||  || 24 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605866 - ||  || 28 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605867 - ||  || 9 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605868 - ||  || 13 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605869 - ||  || 21 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605870 - ||  || 24 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 605871 - ||  || 7 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 605872 - ||  || 30 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605873 - ||  || 24 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605874 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605875 - ||  || 4 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605876 - ||  || 10 novembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605877 - ||  || 13 febbraio 2013 || ESA OGS
|-
| 605878 - ||  || 29 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605879 - ||  || 10 novembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605880 - ||  || 4 novembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605881 - ||  || 9 novembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605882 - ||  || 6 novembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605883 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 605884 - ||  || 15 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 605885 - ||  || 14 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605886 - ||  || 26 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605887 - ||  || 1 dicembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 605888 - ||  || 19 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 605889 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605890 - ||  || 26 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605891 - ||  || 10 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605892 - ||  || 16 settembre 2006 || NEAT
|-
| 605893 - ||  || 17 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605894 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 605895 - ||  || 5 settembre 2010 || Bickel, W.
|-
| 605896 - ||  || 7 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605897 - ||  || 10 novembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605898 - ||  || 22 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605899 - ||  || 9 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605900 - ||  || 4 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|}

605901-606000 

|-
| 605901 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605902 - ||  || 9 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 605903 - ||  || 26 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 605904 - ||  || 19 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 605905 - ||  || 30 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605906 - ||  || 31 agosto 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 605907 - ||  || 23 novembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605908 - ||  || 30 novembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605909 - ||  || 18 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605910 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605911 Cecily ||  || 3 dicembre 2016 || Rankin, D.
|-
| 605912 - ||  || 1 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605913 - ||  || 9 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605914 - ||  || 28 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605915 - ||  || 5 agosto 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 605916 - ||  || 18 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 605917 - ||  || 4 dicembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605918 - ||  || 19 novembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605919 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 605920 - ||  || 13 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605921 - ||  || 14 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605922 - ||  || 24 settembre 2009 || CSS
|-
| 605923 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605924 - ||  || 29 agosto 2011 || Siding Spring Survey
|-
| 605925 - ||  || 1 novembre 2007 || CSS
|-
| 605926 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 605927 - ||  || 4 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605928 - ||  || 5 dicembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605929 - ||  || 5 dicembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605930 - ||  || 4 dicembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605931 - ||  || 4 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 605932 - ||  || 4 dicembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605933 - ||  || 4 dicembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605934 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605935 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605936 - ||  || 8 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 605937 - ||  || 22 dicembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 605938 - ||  || 24 dicembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605939 - ||  || 30 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605940 - ||  || 26 settembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 605941 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605942 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 605943 - ||  || 28 luglio 2003 || NEAT
|-
| 605944 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 605945 - ||  || 18 novembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605946 - ||  || 4 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 605947 - ||  || 4 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 605948 - ||  || 6 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 605949 - ||  || 7 gennaio 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605950 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605951 - ||  || 1 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 605952 - ||  || 2 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605953 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605954 - ||  || 28 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605955 - ||  || 14 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605956 - ||  || 13 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605957 - ||  || 6 novembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605958 - ||  || 1 marzo 2012 || CSS
|-
| 605959 - ||  || 5 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 605960 - ||  || 6 dicembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605961 - ||  || 27 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605962 - ||  || 30 giugno 2008 || Spacewatch
|-
| 605963 - ||  || 15 novembre 2010 || CSS
|-
| 605964 - ||  || 20 gennaio 2009 || CSS
|-
| 605965 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605966 - ||  || 27 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 605967 - ||  || 28 luglio 2009 || Spacewatch
|-
| 605968 - ||  || 27 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605969 - ||  || 4 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605970 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 605971 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 605972 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 605973 - ||  || 3 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 605974 - ||  || 2 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605975 - ||  || 13 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605976 - ||  || 1 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605977 - ||  || 25 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605978 - ||  || 24 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 605979 - ||  || 5 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605980 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605981 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605982 - ||  || 29 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605983 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605984 - ||  || 8 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605985 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605986 - ||  || 26 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605987 - ||  || 21 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605988 - ||  || 29 gennaio 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605989 - ||  || 28 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 605990 - ||  || 27 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 605991 - ||  || 19 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605992 - ||  || 14 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605993 - ||  || 30 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 605994 - ||  || 28 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 605995 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 605996 - ||  || 27 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 605997 - ||  || 5 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 605998 - ||  || 26 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 605999 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 606000 - ||  || 25 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0605001